Gurt bezeichnet:
 Gurtband, ein breites, zugstabiles Band, meistens aus gewebten Textilien
 Gürtel (bis heute besonders in der Schweiz)
 Nierengurt, als Teil der Motorradausrüstung 
 Gurt (Bauteil), ein breiter, waagrechter Teil eines Stahlprofils
 Gurt (Architektur), für ein durchlaufendes Gesims oder einen Mauerwerksstreifen; siehe auch Gurtbogen
 Sicherheitsgurt bzw. Anschnallgurt, z. B. in Automobilen.

Gurt ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Gurt (* 1968), Schweizer Autor

GURT steht als Abkürzung für:

 Genetic Use Restriction Technology, Technologie zur genetischen Beschränkung der Weiternutzung von Saatgut

Siehe auch:
 Gurd

GURT